Hacked Up for Barbecue — дебютный студийный альбом американской брутал-дэт-метал-группы Mortician, выпущенный в июле 1996 года на лейбле Relapse Records.

Отзывы критиков 
Рецензент Metal Storm пишет, что «в лирическом плане Mortician — не совсем хорошая группа, но что касается музыки, в этом плане Hacked Up For Barbecue — достойный альбом, такие песни как „Necrocannibal“, „Hacked Up For Barbecue“, „Eaten Alive By Maggots“ — действительно хорошие песни с необычными риффами».

Список композиций

Участники записи 
 Will Rahmer — бас-гитара, вокал
 Roger Beaujard — гитара, программирование ударных

Примечания 

Альбомы Mortician